Bollinger est un patronyme germanique, désignant une personne habitant ou provenant d'une localité nommée « Bolling » ou « Bollingen », et qui peut désigner :

 Champagne Bollinger, une maison de Champagne fondée en 1829
 le comté de Bollinger, un comté de l'État américain du Missouri
 , un parc de l'État du Missouri
 les bandes de Bollinger, un outil d'analyse économique développé par John Bollinger
 La Bollinger B1, automobile de la marque américaine Bollinger Motors.

Patronyme 

Doug Bollinger (1981-),  joueur de cricket australien.
Friedrich Bollinger (1885-?), joueur de football suisse.
John Bollinger (1950-), analyste financier et écrivain américain.
Joseph Jacob Bollinger (1803-1884), un des fondateurs du Champagne Bollinger.
Lily Bollinger (1899-1977), femme d'affaires française, directrice de la maison de champagne Bollinger de 1941 à 1971.

Voir aussi 
 Bollingen
 Bolling

Patronyme germanique
Patronyme allemand